appartenente al gruppo etnico dei Sundanesi
 lingua sundanese